Dieser Artikel ist eine Übersicht der Mannschaftskader der österreichischen 2. Liga 2019/20.

Es sind alle Spieler gelistet, die im Zeitraum vom ersten Ligaspiels des jeweiligen Vereins bis zum Saisonfinale dem jeweiligen Profikader durchgehend oder zeitweise angehörten. Außerdem werden die Spieler aus den Nachwuchsmannschaften aufgeführt, die mindestens einmal auf der Bank saßen und somit im Spieltagskader standen. Die Teams sind nach der Abschlusstabelle der Vorsaison sortiert.

Legende 
 Trainer: Alle Cheftrainer, die das Team während der Saison betreuten. Die Klammer gibt die Spieltage an, an denen der Trainer das Traineramt innehatte, sofern dies nicht über die gesamte Saison der Fall war. Interimstrainer sind nur berücksichtigt, sofern sie ein Spiel absolvierten. Die Nationalität ist nur bei ausländischen Trainern angegeben,
 Kapitän: Alle Kapitäne, die während der Saison die Mannschaft mindestens ein Mal dieses Amt innehatten. Die Nationalität ist nur bei ausländischen Kapitänen angegeben. Die Klammer gibt die Spieltage an, an denen der Spieler als Kapitän fungierte,
 Nr.: Rückennummer des Spielers,
 Nat.: Nationalität des Spielers. Bei mehrfacher Staatsangehörigkeit das Land, für das der Spieler Länderspiele absolviert hat. Spieler ohne Angabe sind österreichische bzw. Doppelstaatsbürger, die für österreichische Auswahlmannschaften spielen,
 Name: Vor- und Zuname bzw. der Künstlername des Spielers. Der hochgestellte Zeitraum gibt die Spieltage an, in denen der Spieler dem jeweiligen Kader angehörte, sofern dies nicht über die gesamte Spielzeit der Fall war. Zum Beispiel 1–20 für einen Spieler, der einem Kader bis zur Winterpause angehörte bzw. ab 21 für einen Spieler, der einem Kader ab der Winterpause angehörte. Bei ab stieß der Spieler während der laufenden Saison zu einem Verein und gehörte diesem bis Saisonende an,
 Position: Angabe der Position des Spielers,
 Spiele: Spiele für den jeweiligen Verein in der Saison 2019/20,
 Tore: Tore für den jeweiligen Verein in der Saison 2019/20,
 Vorlagen: Vorlagen für den jeweiligen Verein in der Saison 2019/20,
 : Gelbe Karten für den jeweiligen Verein in der Saison 2019/20,
 : Gelb-Rote Karten für den jeweiligen Verein in der Saison 2019/20,
 : Rote Karten für den jeweiligen Verein in der Saison 2019/20,
 Fettgedruckte Werte sind Rekordwerte der Saison.

Kader

FC Wacker Innsbruck 
Trainer: Thomas Grumser

SV Ried 
Trainer: Gerald Baumgartner

SC Austria Lustenau 
Trainer: Gernot Plassnegger (1–6),  (7), Roman Mählich (8–25),  Tamás Tiefenbach (ab 26)

Kapfenberger SV 
Trainer: Kurt Russ (1–25),  (ab 26)

FC Blau-Weiß Linz 
Trainer: Goran Djuricin (1–16), Ronald Brunmayr (ab 17)

FC Juniors OÖ 
Trainer: Gerald Scheiblehner

SK Austria Klagenfurt 
Trainer: Robert Micheu

Floridsdorfer AC 
Trainer: Mario Handl (1–19), Lukas Fischer &  (ab 20)

SKU Amstetten 
Trainer: Jochen Fallmann
Kapitän: Matthias Wurm (1, 4–8, 10–16), Marco Stark (2–3), Patrick Schagerl (9)

FC Liefering 
Trainer:

Young Violets Austria Wien 
Trainer: Harald Suchard

SV Lafnitz 
Trainer: Ferdinand Feldhofer (1–16), Philipp Semlic (ab 17)

SV Horn 
Trainer: Markus Karner (1–14), Hans Kleer (15–23),  (ab 24)

SK Vorwärts Steyr 
Trainer: Wilhelm Wahlmüller

Grazer AK 
Trainer: David Preiß (1–17), Alois Hödl (18), Gernot Plassnegger (ab 19)

FC Dornbirn 1913 
Trainer: Markus Mader

Anmerkungen 

2019/20
Zweite Liga 2019/20
Zweite Liga 2019/20
Kaderliste